Ryszard Kamiński (teolog) (ur. 1942) – polski duchowny rzymskokatolicki, prof. dr hab. nauk teologicznych
 Ryszard Kamiński (ur. 1958) – polski specjalista zarządzania, dr hab. nauk ekonomicznych, prof. nadzw.
 Ryszard Kamiński (ur. 1965) – polski urzędnik państwowy, wiceminister rolnictwa